Mrowka ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Mrowka (1907–1973), deutscher Physiker
 Sebastian Mrowka (* 1992), deutscher Bobfahrer
 Tomasz Mrowka (* 1961), US-amerikanischer Mathematiker

Mrówka steht für:
 PZL-126 Mrówka, Flugzeug